Дорок — топоним в России:

Населённые пункты 
 Дорок — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Дорок — деревня в Любимском районе Ярославской области.

Другое 
 Дорок — река в Костромской, Ивановской и Нижегородской областях.